Пустынская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Пустынская волость — в составе Витебской губернии
 Пустынская волость — в составе Могилёвской губернии
 Пустынская волость — в составе Нижегородской губернии
 Пустынская волость — в составе Тобольской губернии